Landstingsvalet 2010 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige. Valdeltagandet ökade i hela landet med ett genomsnitt på 2,4 procentenheter.

Valresultat (Sverige) 
Resultatet är presenterad med resultatet efter omvalet i Västra Götaland 2011

Valresultat (Landstinget Blekinge)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Dalarna)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Gävleborg)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Halland)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Jämtland)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Jönköping)

Mandatfördelning

Valresultat (Landstinget Kalmar)

Mandatfördelning 

2010
Val 2010
2010 i Sverige